Alinagylar är en ort i Azerbajdzjan.   Den ligger i distriktet Gədəbəy Rayonu, i den västra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Baku. Alinagylar ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Alinagylar är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den bergig. Alinagylar ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Alinagylar. Närmaste större samhälle är Kyadabek,  kilometer nordost om Alinagylar. 

Omgivningarna runt Alinagylar är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Alinagylar är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gədəbəy Rayonu